Osoby o tym nazwisku:

 Antoni Madaliński (1739-1804) – polski generał
 Bonawentura Madaliński (1620-1691) – katolicki duchowny i urzędnik
 Jan Madaliński (zm. 1644) – katolicki duchowny
 Jan Madaliński – sędzia ziemski wieluński  
 Jerzy Madaliński (zm. 1654) – polski urzędnik
 Lech Madaliński (1900-1973) – polski aktor
 Ludwik Madaliński – polski urzędnik w XVIII wieku 
 Michał Madaliński (zm. 1752) – polski urzędnik
 Roman Madaliński (1890-1981) – polski działacz gospodarczy i społeczny. 
 Sebastian Madaliński (zm. 1679) – chorąży wieluński
 Zbigniew Madaliński (1897-1983) – oficer Wojska Polskiego 
 Zygmunt Madaliński  (zm. 1690) – polski urzędnik